Tredje etape af Tour de France 2012 var en 197 km lang kuperet etape. Den blev kørt tirsdag den 3. juli fra Orchies til Boulogne-sur-Mer.

 Etape: 3. etape
 Dato: 3. juli
 Længde: 197 km
 Gennemsnitshastighed: 41,772 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Senlecques) 
Efter 119 km

1. bjergspurt (Côte de L'Éperche) 
4. kategori stigning på Côte de L'Éperche, efter 132 km (193 m; 0,7 km à 6,9 %)

2. bjergspurt (Côte de Mont Violette) 
3. kategori stigning på Côte de Mont Violette, efter 163,5 km (173 m; 1,0 km à 9,2 %)

3. bjergspurt (Côte de Herquelingue) 
4. kategori stigning på Côte de Herquelingue, efter 181 km (115 m; 1,7 km à 5,8 %)

4. bjergspurt (Côte de Quéhen) 
4. kategori stigning på Côte de Quéhen, efter 185 km (109 m; 1,4 km à 5,9 %)

5. bjergspurt (Côte du Mont Lambert) 
3. kategori stigning på Côte du Mont Lambert, efter 190,5 km (150 m; 1,3 km à 8,4 %)

6. bjergspurt (Boulogne-sur-Mer) 
4. kategori stigning på Côte de Boulogne-sur-Mer, efter 197 km (63 m; 0,7 km à 7,4 %)

Resultatliste

Manglende ryttere 
 109  Kanstantsin Siutsou (SKY) udgik efter styrt.
 169  José Joaquín Rojas (MOV) udgik efter styrt.

Referencer

Ekstern henvisning 
 Etapeside  på Letour.fr   

 03

en:2012 Tour de France, Prologue to Stage 10#Stage 3